het sturen van een signaal of bericht via een pager ofwel semafoon
 geheugenpaginering, een vorm van geheugen in computers